Али́ Ахма́д На́сер А́нтар аль-Биши (; род. ок. 1937, дер. Хариба, Эд-Дали, провинция Лахдж — ум. 13 января 1986, Аден) — заместитель генерального секретаря Йеменской социалистической партии Народной Демократической Республики Йемен, вице-президент, министр обороны НДРЙ, бригадный генерал. 

Родился в деревне недалеко от города Эд-Дали. С молодых лет участвовал в антиколониальном партизанском движении, сделал армейскую карьеру.

В 1978 году был одним из лидеров переворота против президента Салема Рубайя Али.

На посту министра обороны НДРЙ реорганизовал южнойеменскую армию по советскому образцу.

В апреле 1980 года заставил Абдель Фаттаха Исмаила оставить пост Председателя Президиума Верховного Народного Совета «по состоянию здоровья» и добровольно передать власть Али Насеру Мухаммеду, при котором стал вице-президентом страны. Позже стал противником последнего. В 1981 году снят с поста министра обороны.

13 января 1986 года застрелен в числе нескольких других государственных лидеров на заседании Политбюро ЙСП по приказу Али Насера Мухаммеда.

Литература 
 Густерин П. В. Йеменская Республика и её города. — М.: Международные отношения, 2006. — ISBN 5-7133-1270-4

Ссылки

См. также 
Гражданская война в НДРЙ

Министры НДРЙ
Революционеры Йемена
Социалисты
Казнённые политики
Расстрелянные в Йемене
Казнённые в 1986 году